Rotrude, Chrodtrudis ou Hrodtrud(a) [des racines hrod (=gloire) et trud (=fidèle)] est le prénom de plusieurs princesses carolingiennes :

 Rotrude († 724), femme de Charles Martel,
 Rotrude († 810), fille de Charlemagne, fiancée à l'empereur byzantin Constantin VI et mère de Louis du Maine, abbé de Saint-Denis,
 Rotrude (v.770 † ?), fille de Tassilon III, duc de Bavière,
 Rotrude, fille de Louis le Pieux, née en 800 et dont on ignore le sort,
 Rotrude (v.826 † ap.865), fille de Lothaire , mariée à Bérenger, duc de Spolète,
 Rotrude, probablement mariée à Lambert II, comte de Nantes,
 Rotrude, fille de Charles le Chauve, abbesse d'Andlau,
 Rotrude (v.910 † ?), fille de Charles III le simple.

Notes et références